Андрій Линевський (до 1624 — 5 квітня 1661) — руський (український) шляхтич з волинського панського роду Линевських, власного гербу Линевських.
 Линевські — волинський український шляхтицький рід Линевських, власного гербу Линевських.